Трансвекция:
 Трансвекция (в биологии) — механизм эпигенетической регуляции.
 Трансвекция (в математике) — матрица определённого вида.